

Herby 
 Pogoń Ruska
 Pogoń (herb)
 Pogoń (Vytis) – herb Republiki Litewskiej
 Pogoń (Паго́ня, Pahonia) jako herb Białoruskiej Republiki Ludowej (1918-19) i Republiki Białorusi (1991-1995)
 Herb Brańska, Herb Siedlec, Herb Puław,

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Pogoń – część miasta Sosnowiec
 Pogoń – część wsi Niedoń w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Pogoń – część wsi Nowosielec w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko

Kluby sportowe noszące nazwę Pogoń 
 Pogoń Barlinek
 Pogoń Grodzisk Mazowiecki
 Pogoń Imielin
 Pogoń Katowice
 Pogoń Leżajsk
 Pogoń Lębork
 Pogoń Lwów
 Pogoń Oleśnica
 Pogoń Prudnik
 Pogoń Poznań
 Pogoń Ruda Śląska
 Pogoń Siedlce
 Pogoń Skotniki
 Pogoń Skwierzyna
 Pogoń Staszów
 Pogoń Szczecin
 Pogoń Świebodzin 
 Pogoń Wschowa
 Pogoń Zduńska Wola

Inne 
 Pogoń (czasopismo)
 Pahonia (gazeta) 
 Brygadowe Koło Młodych „Pogoń”
 Pogoń – tytuł pierwszego polskiego przekładu (z 1908) powieści Juliusza Verne’a bardziej znanej pt. Łowcy meteorów
 Pogoń (biał. Пагоня) – wiersz Maksima Bahdanowicza z roku 1913 (lub 1916), który w lakonicznych słowach heraldyki ilustruje heroiczną historię Białorusi a po dodaniu muzyki autorstwa Mikoły Kulikowicza pełni także rolę jednego z nieoficjalnych patriotycznych hymnów tego kraju

Zobacz też 
 MKS Pogoń
 Pogoń Gosławicka
 Pogoń Lubstowska
 Pogoń-Leśniczówka